Le kraï de Krasnoïarsk est subdivisée en 41 raïons, en 13 , en 3 okrougs municipaux et en 4 villes fermées.

Subdivisions 

Le kraï de Krasnoïarsk est subdivisée selon la loi « Sur la structure administrative-territoriale du territoire de Krasnoïarsk » depuis le 8 juillet 2021 en :

 13 , en tant qu'okrougs urbains, que sont : Atchinsk, Bogotol, Borodino, Divnogorsk, Ienisseïsk, Kansk, Lessossibirsk, Minoussinsk, Nazarovo, Sosnovoborsk , Charypovo et ;
 Krasnoïarsk avec ses 7 
 Norilsk avec ses 3 arrondissement
 41 raïons comprenant;
 2 raïons (le raïon Evenks et le raïon dolgano-nénètse de Taïmyr) qui sont chacune des 
 8  que sont Ilanski, Kodinsk, Artimovsk, Zaozerny, Doudinka, Igarka, Oujour et Ouyar ;
 19 communes urbaines
 432 selsoviets
 1 raïon (celui de Severo-Ienisseïski) sans aucune subdivision locale
 3 okrougs municipaux
 3 villes fermées

Annexes

Voir aussi 

 Kraï de Krasnoïarsk

Notes et références 

Kraï de Krasnoïarsk
Kraï de Krasnoïarsk